In 1979 werd het 75ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 5 mei tot 4 november. 

In het voorgaande jaar bestonden het Campeonato Carioca en het Campeonato Fluminense nog apart. Sinds de samenvoeging van de staat Rio de Janeiro en de staat Guanabara in 1975 waren er twee kampioenschappen in de staat. De clubs van het Campeonato Carioca waren aanvankelijk gekant tegen een fusie omdat de clubs uit het Campeonato Fluminense als zwak beschouwd werden. Er kwam een speciaal kampioenschap, waarvoor enkel de top zes van de algemene rangschikking van 1978 van het Campeonato Carioca en de top vier van het Campeonato Fluminense zich plaatsten. Later werd dit bestempeld als een speciaal kampioenschap en ging de gezamenlijke competitie met alle clubs van 1978 van start. Flamengo werd de kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Winnaarsgroep

Verliezersgroep

Derde toernooi
Omdat Flamengo ook het derde toernooi won was er geen finale om de titel nodig.

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1979